Zátvor může být:

 Zátvor (Zálezlice) – část obce Zálezlice v okrese Mělník 
 Zátvor (kopec) – vrch ve Svitavské pahorkatině nedaleko Brandýsa nad Orlicí
 Zátvor – sídliště ve městě Trnava na Slovensku